Superação (álbum de Damares)
Superação (álbum de Léa Mendonça)
Superação - O Milagre da Fé
Desambiguação